Glažuta je lahko:

 Glažuta, nekdanja preprosta steklarna, pogosta na Pohorju
 Glažuta, snov, nastala z žganjem lesa
 Glažuta, naselje v občini Loški Potok
 Glažuta, pesem Toneta Seliškarja
 Glažuta, potok, ki sodi v porečje reke Sopota
 Glažuta, desni pritok Sotle
 Glažutnica (tudi Glažuta), desni pritok Mislinje